Дмитрий Алексеевич Ко́марь () — один из трёх погибших защитников Белого дома во время августовского путча 1991 года. Герой Советского Союза (1991, посмертно). Самый молодой по дате рождения Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в семье военнослужащего. Работал слесарем на Истринской мебельной фабрике. С ноября 1986 года проходил службу в учебном центре ВДВ (Гайжюнай, Литовская ССР). С мая 1987 года воевал в Афганистане, гвардии сержант ВДВ. По итогам службы награждён 3 медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги», юбилейной медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР», медалью ДРА. На Афганской войне был дважды контужен и переболел желтухой.

После увольнения в 1989 году в запас работал водителем автопогрузчика производственного специализированного объединения «Интерьер» в Москве.

По словам матери, в мае 1990 года домой к ним пришли сотрудники милиции и объявили ей благодарность за то, что Дмитрий защитил незнакомую девушку от двух человек, пытавшихся затащить её в кусты. За месяц до августовского путча, находясь на отдыхе в районе Сочи, принял самое непосредственное участие в спасении людей, пострадавших при сходе оползня.

О путче узнал из выпуска новостей по телевизору. Не собирался участвовать в митингах. Уйдя на встречу с друзьями, случайно услышал, как вице-президент России Александр Руцкой призывает «афганцев» на защиту Белого дома.

Гибель 

По версии следствия, около полуночи 21 августа 1991 года запрыгнул на БМП (бортовой № 536) из колонны, двигавшейся в сторону Смоленской площади в направлении от Белого дома, с намерением набросить на смотровую щель брезент, чтобы «ослепить» экипаж. Наводчик БМП стал вращать её башню, намереваясь сбросить с брони нападавшего, но это удалось сделать механику-водителю: в результате резкого манёвра оказался на асфальте. Но поднялся, догнал БМП и запрыгнул в десантный люк, распахнувшийся от удара о колонну. Механик-водитель под грохот предупредительных выстрелов так дёрнул машину, что Комаря выбросило из неё. При этом краем одежды зацепился за крышку раскрытого десантного люка и при манёвре разбил себе голову о корпус БМП.

По другим данным, забрался на БМП вместе с другим ветераном войны в Афганистане майором Сергеем Чуриным, чтобы закрыть брезентом смотровую щель. Однако затем в машине открыли задний люк и, несмотря на запрет майора, попытался забежать в раскрытый задний люк бронемашины. Однако водитель сделал резкий поворот, и Комарь вылетел из машины, зацепившись ногой о люк. Повиснув, через некоторое время упал на асфальт. Водитель БМП дал задний ход и раздавил его.

Против экипажа БМП № 536 было возбуждено уголовное дело, однако постановлением Прокуратуры Москвы от 20 декабря 1991 года оно было прекращено «за отсутствием признаков уголовно наказуемого деяния».

В 1992 году мать погибшего обращалась к Генеральному прокурору России с требованием эксгумации тела своего сына и проведения дополнительной экспертизы. Поводом послужили противоречия между официальным заключением гибели и показаниями свидетелей, в том числе и военнослужащего Кошкарбая Баймуратова, произведшего выстрел, но не уверенного в том, что попал.

Адвокат одного из обвиняемых по делу ГКЧП Владимира Крючкова Юрий Иванов рассказал следующую версию: Дмитрий Комарь с монтировкой в руке прыгнул на БМП и открыл её дверцу. Находившийся в этом БМП солдат Саинхаджаев, увидев, что в проёме появился человек с монтировкой, открыл огонь из автомата и убил парня. Также адвокат заявил, что у Комаря была средняя степень опьянения.

Награды 
Указом Президента СССР от 24 августа 1991 года «за мужество и гражданскую доблесть, проявленные при защите демократии и конституционного строя СССР» ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11658).
Один из последних Героев Советского Союза.

Награждён также 4 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «Защитнику свободной России» № 1, «70 лет Вооружённых Сил СССР», иностранной медалью.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (участок 25), где на его могиле установлен памятник.

Памятный знак в честь Д. А. Комаря установлен над подземным туннелем на пересечении Садового кольца с улицей Новый Арбат в Москве. В здании старорузской школы, где учился Д. А. Комарь, установлена мемориальная доска.

Память 
Ежегодно в день гибели трёх защитников Белого дома проводились траурные мероприятия, в числе которых было возложение венков от президента России и от его администрации к могилам Героев и мемориальному камню на Новом Арбате.

В июле 2012 года Президент России Владимир Путин учредил дополнительную ежемесячную выплату для родственников погибших в августовском путче в 1991 году защитников Белого дома.

Семья 
 Отец — Алексей Алексеевич Комарь (26.11.1945—2007) — был военнослужащим, служил в войсках ПВО, защищал Москву, был начальником штаба, майор, когда он дежурил на Васильевском спуске приземлился немецкий пилот-любитель Матиас Руст, Алексей Алексеевич звонил генералам, но они отдыхали, и он оказался виноватым, его за это в 47 лет отправили на пенсию. Все награды сына забрали у отца грабители, когда он их носил показать знакомым. Прах Алексея Алексеевича Комаря поместили в колумбарий на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой сына.
 Мать — Любовь Ахтямовна Комарь (род. 01.01.1947) — работала товароведом, работает кастеляншей в фитнес-центре.
 Младшая сестра — Татьяна (род. 19.07.1982)
 Младший брат — Алексей (род. 15.02.1985)
 Племянница — Дарья

См. также 
 Кричевский, Илья Маратович
 Усов, Владимир Александрович
 Инцидент в тоннеле на Садовом кольце (1991)

Примечания 

Похороненные на Ваганьковском кладбище
Участники Афганской войны (1979—1989)
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Погибшие при обороне «Белого дома» во время августовского путча 1991 года
Шофёры